Baybars (vers 1223-1277), sultan mamelouk bahrite d'Égypte de 1260 à 1277.
 Baybars al-Jashankir sultan mamelouk bahrite d'Égypte en 1309
 Baybars al-Mansûrî (? -1325) commandant militaire et historien mamelouk, gouverneur d'Al-Karak pendant le règne de Qalâ'ûn